Varignana ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo da Varignana († 1321), Stadtarzt, Hochschullehrer und Politiker in Bologna
 Guglielmo da Varignana (1270–1339), Mediziner und Philosoph

Varignana ist der Name folgender Orte:

Varignana, Ortsteil von Castel San Pietro Terme